För mixed martial arts organisationen, se Bellator MMA.

Bellator är ett släkte av fiskar. Bellator ingår i familjen knotfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knotfiskar
Bellator